JCE puede referirse a:

 Junta Electoral Central
 Jugador contra entorno (JcE)